ПФК Светкавица (Търговище) през сезон 2011/2012 година е за първи път участник в „А“ футболна група, тогава неин ръководител е бизнесмена Петко Матеев, собственик на Винпром – Търговище.

Играчи

Трансфери

Привлечени 
  Венцислав Маринов от Доростол (Силистра)
  Радослав Комитов от ПФК Лудогорец 1945 (Разград)
  Николай Петров от Калиакра (Каварна)
  Мартин Христов от Черноморец (Балчик)
  Александър Димов от Любимец 2007 (Любимец)
  Диан Димов от ПФК Лудогорец 1945 (Разград)
  Венцислав Йорданов от ПФК Лудогорец 1945 (Разград)
  Мартин Димов от Етър 1924 (Велико Търново)
  Антон Костадинов от Пирин (Благоевград)
  Емил Мартинов от Славия (София) под наем
  Игнат Дамянов от Доростол (Силистра)
  Антон Недялков от Литекс (Ловеч) под наем

Напуснали 
  Ивайло Русев в Етър 1924 (Велико Търново)
  Максим Недев освободен
  Христо Александров в Несебър (Несебър)
  Никола Николов освободен

„А“ футболна група

Кръг по кръг 

Място: Д = Домакин, Г = Гост; Резултат: П = Победа, Р = Равен, З = Загуба.

Резултати

Голмайстори

Класиране

Външни препратки 
 Светкавица през сезон 2011/12  // Sportal.bg

2011/2012
Светкавица